Schagai steht für
 Schagai (Spiel), Schafsknöchel, mit denen in Zentralasien gespielt oder gewahrsagt wird

Shagai heißt folgender Ort:

in Pakistan:
 Shagai (Pakistan)